Chassis / châssis – telaio meccanico
Châssis : termine ad ampia diffusione nel campo dell'arte e della storia dell'arte, derivante dal Francese, che indica l'intelaiatura lignea che sostiene (e definisce) la tela o il supporto ligneo sul quale l'artista dipinge. 
Chassis / châssis – telaio di un computer